Евгений Павлович Голубинский (3 января 1934, Иркутск — 11 февраля 2008, Иркутск) — известный учёный-чумолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии естественных наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока (1978—2008). Автор более 350 публикаций, из них 5 монографий.

Биография 

В 1959 году окончил лечебный факультет Иркутского медицинского института (ИГМИ).

В 1959–1964 — младший научный сотрудник Иркутского противочумного института.

С 1964 — младший научный сотрудник, с 1967 — заведующий лабораторией биофизики микробов, с 1973 — заведующий отделом биохимии и биофизики микробов Ростовского-на-Дону противочумного института.

В 1978 году назначен директором Иркутского противочумного института, и оставался его бессменным руководителем до своей скоропостижной смерти в 2008 году.

Награды и премии 
 Орден Дружбы народов;
 знак «Отличник здравоохранения»;
 знак «Отличник здравоохранения МНР»;
 медаль Монголии «Наставник молодежи»;
 медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»;
 Почётные грамоты министра здравоохранения СССР и председателя Госкомсанэпиднадзора РФ;
 Внесён в Почётную книгу Центра исследования природно-очаговых инфекций Министерства здоровья Монголии.

Основные научные работы 
  — Библиогр.: с. 149-165.
  — Библиогр.: с. 186-241.
 
 Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных болезней в Сибири / Г. Г. Онищенко, А. Д. Ботвинкин, Е. П. Голубинский и др. – М., 1999. – 212 с.

Диссертация 
 Дыхательный аппарат и окислительный метаболизм чумного микроба : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.04 / Е. П. Голубинский ; ВНИИ "Микроб". - Саратов, 1974. - 34 с.

См. также 
 Противочумная служба России

Литература 
 
  
 Памяти Евгения Павловича Голубинского (1934—2008) // Проблемы особо опасных инфекций. Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» (Саратов). 2008. № 1 (95). С. 62. ISSN 0370-1069.

Ссылки 
 ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Павлович (Некролог) // Восточно-Сибирская правда: 13 февраля 2008.
 Генетические и биологические (зоологические и ботанические) коллекции РФ — Коллекция патогенных микроорганизмов I-IY групп, включая возбудителей особо опасных инфекций (Куратор коллекции)
 Городецкая К. Охотники за смертью // Байкальские Вести, 23.12.2004

Биохимики СССР
Биохимики России
Микробиологи СССР
Микробиологи России
Эпидемиологи СССР
Эпидемиологи России
Персоналии:Иркутск
Выпускники Иркутского медицинского университета
Заслуженные деятели науки Российской Федерации